Muzio ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Muzio (1951–2018), französische Fechterin
 Claudia Muzio (1889–1936), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giovanni Muzio (1893–1982), italienischer Architekt
 Girolamo Muzio (1496–1576), italienischer Schriftsteller